

Codici 
 tib – codice ISO 639-2/B per la lingua tibetana
 TIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tibú (Colombia)

Informatica 
 Tib – simbolo del tebibit
 TiB – simbolo del tebibyte